Wielers ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Wielers (1897–1957), deutscher Architekt
 Hermann Wielers (1845–1917), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Wieler